

Geografia

Austria 
 Waldburg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Niemcy 
 Waldburg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg

Osoby 
 Otto von Waldburg – niemiecki biskup

Inne 
 Waldburg – góra
 Waldburg – zamek

Zobacz też 
 Walburg
 Waldberg
 Waldburg-Wolfegg
 Waldenburg